Ernst Nägeli ist der Name folgender Personen:

* Ernst Nägeli (Schriftsteller, 1908) (1908–2006), Schweizer Mundartdichter und Journalist
 Ernst Nägeli (Schriftsteller, 1919) (1919–1996), Schweizer Schriftsteller und Journalist